В 1720 году в науке и технике произошло несколько значимых событий.

Астрономия 
 Эдмунд Галлей назначен королевским астрономом.

Медицина 
 Май — первый пациент поступил в Вестминстерский общественный лазарет, предшественник больницы Святого Георгия в Лондоне.
 В Килмейнеме (Дублин) открылась Больница доктора Стивенса, одно из самых известных медицинских учреждений Ирландии XVIII века.
 Началась Марсельская чума, последняя крупная вспышка бубонной чумы в Европе.

Технологии 
 В Англии Джонатан Сиссон сделал первый теодолит.
 Английский часовщик Кристофер Пинчбек изобрёл сплав меди и цинка, названный в его честь, получив создавая сильный, износостойкий металл, имеющий внешний вид и вес 20-каратного золота.
 Изобретён первый хронограф, который имел только механические детали.
 Генри де Сумарес (Нормандские острова) сделал инструмент для измерения скорости корабля.
 приблизительно — Джозеф Уильямсон первым использует дифференциальную передачу в часах.

Родились 
 13 марта — Шарль Бонне, швейцарский естествоиспытатель и философ (умер в 1793)
 18 июля — Гилберт Уайт, английский естествоиспытатель и орнитолог (умер в 1793)
 Декабрь? — Джеймс Харгривз, английский ткач и столяр, изобретший прялку «Дженни» (умер в 1778)
 дата неизвестна — Дмитрий Иванович Виноградов, русский химик (умер в 1758)

Скончались 
 дата неизвестна — , шотландский врач и изобретатель (род. в 1625)

См. также

Примечания